Краснодарская агломерация — городская агломерация моноцентрического типа с центром (ядром) в городе Краснодаре.

Описание 
В агломерацию вместе с городом Краснодаром включают 7 муниципальных образований общей площадью 7263 км², по другим данным — до 16 муниципальных образований (27 081 км²).

Для Краснодара характерно главенствующее положение в экономической сфере региона; в городе сконцентрированы человеческие, инвестиционные, финансовые, интеллектуальные и другие ресурсы.

Демографическая динамика 

Демографическая динамика отличается наличием двух факторов: наращиванием постоянного населения с целью получить статус города-миллионера и увеличением наличного населения, вследствие интенсификации агломерационного процесса и стимулирования завершения урбанизации региона.

Согласно Краснодарстату (Росстату), численность постоянного населения МО города Краснодара на 1 января 2016 года составила 943 827 человек, в том числе в собственно городе Краснодаре —  человек. По данным администрации муниципального образования города Краснодара, за последние годы наличное население Краснодара резко выросло и составило в 2016 году более  человек, а в агломерации —  человек, причём более 45 % из них приходится на территории ядра агломерации.

По данным Росстата на 1 января 2018 года численность постоянного населения МО города Краснодара составила  человек, в том числе в собственно городе Краснодаре —  человек. В сентябре 2018 года, по сообщениям прессы, якобы «Росстат официально признал Краснодар городом с числом жителей более одного миллиона человек», что впоследствии было опровергнуто самим Росстатом, который опубликовал данные о численности населения города в размере  жителей (на  год).

Состав 
Считается, что согласно методике ООН, в состав Краснодарской агломерации входят городской округ Краснодар и Динской муниципальный район Краснодарского края, а также Тахтамукайский и Теучежский муниципальные районы Республики Адыгея.

В Краснодарскую агломерацию как особое географическое, экономическое и социальное образование, объединенное общей целью — единым развитием — включают административно-территориальные (муниципальные) образования Краснодарская края и Республики Адыгеи. Краснодарская агломерация является межрегиональной, включающей 4 муниципальных образования Краснодарского края и 3 муниципальных образования Республики Адыгеи, что признано руководством обоих субъектов Российской Федерации.

См. также 
 Население Краснодара
 Административное деление Краснодара

Примечания 

Краснодар
Краснодар